Șeherezada  se poate referi la:

 Șeherezada – personaj întruchipând povestitoarea din poveștile persane O mie și una de nopți

 Muzică / balet
 1888 Șeherezada – suită simfonică op. 35 de Rimski Korsakov, des folosită ca muzică de balet

 Film 
 1963 Șeherezada (Shéhérazade) film francez în regia lui Pierre Gaspard-Huit
 1985 Șeherezada (И ещё одна ночь Шахерезады...) film sovietic în regia lui Tahir Sabirov
 1987 Noile povești ale Șeherezadei (Новые сказки Шахерезады/Novîe skazki Șaherezadî) film sovietic în regia lui Tahir Sabirov
 1988 Ultima noapte a Șeherezadei (Последняя ночь Шахерезады/Poslednyaya noch Shakherezady) film sovietic în regia lui Tahir Sabirov